

Codici 
STV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Surat (India)
stv – codice ISO 639-3 della lingua silt'e

Aziende 
STV – rete televisiva australiana
STV – rete televisiva estone
STV – rete televisiva italiana
STV – rete televisiva scozzese
STV – rete televisiva slovacca
STV – abbreviazione di Samanyolu TV, rete televisiva turca

Altro 
STV – in ambito militare, abbreviazione di sottotenente di vascello
STV – in mineralogia, abbreviazione di stevensite
STV – in ambito religioso, abbreviazione delle Suore di San Tommaso di Villanova
STV – in ambito elettorale, abbreviazione di single transferable vote (voto singolo trasferibile)